Yoshikawa steht für.

 Yoshikawa (Saitama), eine Stadt in der japanischen Präfektur Saitama
 Yoshikawa (Merkurkrater), einen Krater auf dem Planeten Merkur
 (5237) Yoshikawa, einen Asteroiden

Yoshikawa ist der Familienname folgender Personen:

 Yoshikawa Eiji (1892–1962), japanischer Schriftsteller
 Hajime Yoshikawa (* 1966), japanischer Politiker
 Yoshikawa Kampō (1894–1979), japanischer Holzschnittkünstler
 Kenta Yoshikawa (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Kyōsuke Yoshikawa (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Mika Yoshikawa (* 1984), japanische Leichtathletin

 Shizuko Yoshikawa (Shizuko Müller-Yoshikawa; 1934–2019), japanische Malerin, Grafikerin und Plastikerin 
 Shōgo Yoshikawa (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Takeo Yoshikawa (1912–1993), japanischer Spion
 Takuya Yoshikawa (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Tomiko Yoshikawa (* 1954), japanische Autorennfahrerin
 Tōru Yoshikawa (* 1961), japanischer Fußballspieler
 Yōichirō Yoshikawa (* 1957), japanischer Komponist und Filmproduzent
 Yoshihisa Yoshikawa (1936–2019), japanischer Sportschütze